János Székely se poate referi la următoarele persoane:

 János Székely (scenarist) (1901-1958), scriitor și scenarist maghiar;
 János Székely (scriitor) (1929-1992), poet, dramaturg și traducător român de etnie maghiară;
 János Székely (episcop) (n. 1964), episcop romano-catolic;
 János Székely (fotbalist) (n. 1983), fotbalist român de etnie maghiară.